Bagassola  è una città e sottoprefettura del Ciad situata nel dipartimento di Kaya, regione del Lago . È il capoluogo del dipartimento.

Note

Sottoprefetture del dipartimento di Kaya